est la formule brute de plusieurs isomères.

 Composé aromatique
 Fluorotoluène :
 2-Fluorotoluène, numéro CAS 
 3-Fluorotoluène, numéro CAS 
 4-Fluorotoluène, numéro CAS 
 fluorure de benzyle, numéro CAS